Иглесиас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 34,49 км². Население — 150 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Бургоса